Młotek (młoteczek) – część fortepianu (instrument muzyczny) uderzająca o strunę powodując jej drgania, a w wyniku tego procesu fizycznego – wytwarzająca dźwięk.

Młoteczek stanowi dźwignię jednoramienną, której najważniejszą część stanowi tzw. główka. Jest to cienki rdzeń drewniany pokryty warstwą filcu. Do połowy XIX wieku częściej stosowano kilka warstw skóry. 
Od kształtu, twardości drewna, z którego jest wykonany młoteczek oraz stopnia jego zużycia zależy barwa dźwięku.

Młoteczki są częścią mechanizmu instrumentów strunowych uderzanych jak fortepian, pianino, gdzie dźwięk powstaje po uderzeniu klawisza połączonego z młoteczkiem (mechanizm młoteczkowy), który uderza napiętą strunę.

Przypisy 

Chordofony młoteczkowe